Skrót VAS używany jest w kontekście:
 Visual Analogue Scale – Wizualna skala analogowa
 value-added service – usługa dodana, rodzaj usługi oferowanej w sieciach telekomunikacyjnych

en:Premium-rate telephone number
ru:Аудиотекс